Haarblattmoos steht für folgende Moosarten:

 Pinsel-Haarblattmoos
 Zartnerviges Haarblattmoos